A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az alpesisí versenyszámainak Erzurum adott otthont. A vegyes paralel-csapatversenyt február 17.-én rendezték.

Eredmények

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Források 
 

Alpesisí a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon